De Rally van Groot-Brittannië 2013, formeel 69th Wales Rally of Great Britain, was de 69e editie van de Rally van Groot-Brittannië en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 519e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Deeside.

Verslag 
De slotronde van het kampioenschap werd ook weer een prooi voor Sébastien Ogier, alweer zijn negende van het seizoen. Hij pakte zijn marge op de concurrentie tijdens de eerste twee etappes en consolideerde vervolgens zijn voorsprong. Jari-Matti Latvala zat dichtbij, maar was nog steeds te ver verwijdert van zijn teamgenoot om een heuse gooi te doen naar de zege en stemde zich tevreden met een tweede plaats. Thierry Neuville reed in zijn laatste rally voor M-Sport enigszins berekend naar de derde plaats toe, wat hem definitief de runner-up positie in het kampioenschap opleverde.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 26,48 kilometer lange Power Stage in het midden van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Groot-Brittannië
Rally van Groot-Brittannië